Соревнования «Дружба-84» по велоспорту включали в себя розыгрыш 5 комплектов наград в трековых гонках и 2 комплектов наград в шоссейных гонках. Соревнования по трековым гонкам были проведены с 18 по 22 августа на велотреке «Крылатское» в Москве (СССР). Соревнования по шоссейным гонкам прошли 23 и 26 августа в восточногерманских городах Форст и Шлайц.

Гонки на треке

Шоссейные гонки

Командный зачёт

См. также 
 Велоспорт на летних Олимпийских играх 1984

Источники 
 Панорама спортивного года, 1984 / Сост. В. Л. Штейнбах — М.: Физкультура и спорт, 1985 — с. 74.

Велоспорт
Соревнования по велосипедному спорту
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные спортивные соревнования в ГДР
Спорт в Германии в 1984 году
1984 год в Москве
Август 1984 года
Шлайц